Ты Хоанг Тхай (, род. 22 июня 1972, Сайгон) — вьетнамский шахматист, международный мастер (2005).

Брат-близнец гроссмейстера Ты Хоанг Тхонга.

Шахматная карьера 
Главных успехов добился в конце 1990 — начале 2000-х гг.

Чемпион Вьетнама 1996 года.

В составе сборной Вьетнама участник трёх шахматных олимпиад (1996, 1998 и 2000, неизменно выступал на 4-й доске) и двух командных чемпионатов Азии (1991 и 1999).

В составе сборной города Хошимина участник 1-го чемпионата мира среди городов (1997) в г. Джакарте. Выступал на 3-й доске и выиграл бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.

Участник зонального турнира 2000 года и личного чемпионата Азии 2012 года.

После 2016 года не участвует в соревнованиях высокого уровня.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Ты Хоанг Тхая на шахматных олимпиадах
 Выступления Ты Хоанг Тхая в личных чемпионатах Азии
 Выступления Ты Хоанг Тхая в командных чемпионатах Азии
 Выступления Ты Хоанг Тхая в чемпионатах мира среди городов

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам